Маякский сельсовет — названия муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

 Маякский сельсовет — в Слуцком районе Минской области Белоруссии.
 Маякский сельсовет — в Чарышском районе Алтайского края России.

См. также 
 Маякский — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области России
 Красномаякский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области России
 Новомаякский сельсовет — в Новоселицком районе Ставропольского края России
 Маякское сельское поселение